Il singolare del torneo di tennis IPP Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jarkko Nieminen che ha battuto in finale Lovro Zovko 7-5, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Jarkko Nieminen (Campione)
 Dick Norman (secondo turno)
 Marc Rosset (semifinali)
 Mario Ančić (secondo turno)

 Ivo Heuberger (primo turno)
 Assente
 Karol Beck (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Open 2002